Крахмальцы () — село,
Лобачевский сельский совет,
Решетиловский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324281908. Население по переписи 2001 года составляло 111 человек.

Географическое положение 
Село Крахмальцы находится на левом берегу реки Бакай (летом пересыхает), на расстоянии в 0,5 км от села Тривайлы.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания